

Вейнсвілл — місто, штат Міссурі
 Вейнсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Вейнсвілл — селище, штат Іллінойс
 Вейнсвілл — селище, штат Огайо